

Воррентон — місто, штат Джорджія
 Воррентон — місто, штат Міссурі
 Воррентон — місто, штат Північна Кароліна
 Воррентон — місто, штат Орегон
 Воррентон — місто, штат Вірджинія